Муро-де-Агуас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арнедо. Занимает площадь 30,90 км². Население — 58 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Покровителями города считаются святой Баудилио и богоматерь де ла Асунсион.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Estadísticas del pueblo

Муниципалитеты Риохи